Хум се може односити на:
 Хум (област), средњовековна област на југу савремене Босне и Херцеговине
 Захумље, средњовековна српска кнежевина, Хумска земља
 Хумска епархија, епархија Српске православне цркве 

или:
 Хум (Ниш), насеље у општини Црвени Крст, град Ниш, Република Србија
 Хум (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Хум (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Хум (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ
 Хум (Бузет), градић у Истри („најмањи град на свету“), Република Хрватска
 Хум (Воћин), насеље у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска
 Хум Варош, насеље у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска

или:
 Хум (брдо), брдо код Мостара, Федерација БиХ
 Хум (Плашки), брдо код Плашког у Лици
 Хум (планина), планина изнад Тутина, Србија